Pride 8 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  no Ariake Coliseum em Tóquio, Japão.

Resultados 

1999 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 1999